Men Jang (Lojang, 1990. szeptember 25. –) kínai labdarúgó.

További információk 
 Profilja a tempofradi.hu-n 
 Profilja a transfermarkt.com-on 

Kínai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Ferencváros labdarúgói
1990-ben született személyek
Élő személyek